Boudouresque ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Boudouresque (1835–1905), französischer Opernsänger (Bass)
 Charles-François Boudouresque (geb. 1940), französischer Meeresbiologe